A Igreja Católica Apostólica Antiga (Vétero Católica) é uma Igreja Episcopal, parte integrante e indivisa da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Cujo carisma é signatário da Carta Utrecht. É conhecida também por Congregação Abracista, por ter um prisma teológico macro ecumênico. Aceita em seu clero homens e mulheres, tendo legítima sucessão apostólica, em termos históricos e sacramentais. A Igreja Católica Apostólica Antiga é presidida pelo Patriarca Monsenhor Dr. Dom Sebastián Camacho Bentancur e pelo Colégio Episcopal.

Dissidências 
No Brasil, A Igreja Católica Apostólica Antiga, fundou canonicamente, a Arquidiocese Primaz Vétero Católica do Brasil, que é conhecida pelo título distintivo de Arquidiocese Primaz de São José Gregório Hernández, em 9 de Novembro de 2009, sendo sagrado e nomeado arcebispo Monsenhor Dr. Dom Frederico Souza Toldo em 4 de Julho de 2010.

A Igreja Católica Apostólica Antiga recebeu do Governo da República Federativa do Brasil seu reconhecimento como Pessoa Jurídica em 17 de Maio de 2011, Dia Internacional da Inclusão.

Características da Igreja 
A Igreja Católica Apostólica Antiga se considera uma igreja católica, reformada, tradicional, moderna e inclusiva. Está presente nos seguintes países:  Argentina, Brasil, Camarões, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, República Theca, Uruguai, EUA e Venezuela. Tendo laços de intercomunhão com diversas igrejas cristãs, episcopais e católicas em todo o mundo.

Ligações externas 
 Igreja Católica Apostólica Antiga 
 Patriarcado Ecumenico
 Iglesia Católica Antigua del Río de la Plata
 Patriarcado Mundial

Igrejas católicas sem comunhão com Roma